Fenkohl ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Fenkohl-Herzer (1882–1975), deutsche Malerin und Holzschneiderin
 Gustav Fenkohl (1872–1950), deutscher Landschaftsmaler